Panocho puede hacer referencia a:
 El natural de la Huerta de Murcia, o lo perteneciente o relativo a esta comarca de la Región de Murcia (España).
 El natural de Istán, o lo perteneciente o relativo a este municipio de la provincia de Málaga (España).
 Antofagasto Panocho, un personaje del cómic de Mortadelo y Filemón El Tirano (1999).

Además, su femenino, panocha, puede referirse a:
 La panocha (de maíz), nombre que se le da en algunos países a la mazorca de maíz.
 El habla panocha, variedad del dialecto murciano propia de la Huerta de Murcia.